La Delta Ethniki 2002-2003 è la 21ª edizione del campionato greco di calcio di quarto livello.

Gruppo 1

Classifica 

Legenda:
       Ammessa ai play-off
      Retrocesse nei Campionati regionali 2003-2004

Gruppo 2

Classifica 

Legenda:
       Ammessa ai play-off
      Retrocesse nei Campionati regionali 2003-2004

Gruppo 3

Classifica 

Legenda:
       Ammessa ai play-off
      Retrocesse nei Campionati regionali 2003-2004

Gruppo 4

Classifica 

Legenda:
       Ammessa ai play-off
      Retrocesse nei Campionati regionali 2003-2004

Gruppo 5

Classifica 

Legenda:
       Ammessa ai play-off
      Retrocesse nei Campionati regionali 2003-2004

Gruppo 6

Classifica 

Legenda:
       Ammessa ai play-off
      Retrocesse nei Campionati regionali 2003-2004

Gruppo 7

Classifica 

Legenda:
       Ammessa ai play-off
      Retrocesse nei Campionati regionali 2003-2004

Gruppo 8

Classifica 

Legenda:
       Ammessa ai play-off
      Retrocesse nei Campionati regionali 2003-2004

Gruppo 9

Classifica 

Legenda:
       Ammessa ai play-off
      Retrocesse nei Campionati regionali 2003-2004

Gruppo 10

Classifica 

Legenda:
       Ammessa ai play-off
      Retrocesse nei Campionati regionali 2003-2004

Play-off

Primo round 

      Ammesso in Gamma Ethniki 2003-2004

Secondo round

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 2003-2004

Risultati

Note

Campionato greco di calcio
Calcio nel 2002
Calcio nel 2003